Дряхлов(а) — фамилия:

 Дряхлов, Иван Дмитриевич (1900—1976) — советский военный деятель.
 Дряхлова, Мария Александровна (род. 1984) — российская спортсменка.